Ferula myriophylla är en flockblommig växtart som beskrevs av Friedrich August Marschall von Bieberstein och Wilibald Swibert Joseph Gottlieb von Besser. Ferula myriophylla ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
myriophylla